Deep Blue
Deep Blue (álbum de Parkway Drive)
Deep Blue (canção)

Desambiguação